Jürgen Lemmerer ist der Name folgender Personen:

* Jürgen Lemmerer (Fußballspieler, 1977) (* 1977), österreichischer Fußballspieler 
 Jürgen Lemmerer (Fußballspieler, 2003) (* 2003), österreichischer Fußballspieler